Михаил Зернов:
 Зернов, Михаил Андреевич (1897—1972) — военный связист, генерал-майор береговой службы.
 Зернов, Михаил Степанович (1857—1938) — врач-физиотерапевт, бальнеолог.